Светилово — деревня в Смоленской области.
Светилово — деревня в Вологодской области.